

Localidades

Sainte-Marguerite (Quebec)

Sainte-Marguerite (Haute-Loire)

Desambiguações de topônimos